Centraal Bureau voor Genealogie, centre d'estudis de genealogia dels Països Baixos
 Comics Buyer's Guide, publicació periòdica nord-americana sobre la indústria del còmic
 Globulina fixadora de cortisol (del nom en anglès Corticosteroid-Binding Globulin), proteïna del plasma sanguini fixadora del cortisol
 cbg també és el codi ISO 639-3 de la llengua chimila, parlada pels chimiles de Colòmbia